День Мартина Лютера Кинга (3-й понедельник января) — федеральный праздник США, государственный выходной день памяти борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга (15 января 1929 — 4 апреля 1968).
 День святого Мартина — христианский праздник памяти св. Мартина Турского (годы жизни 316 — 8 ноября 397):
 12 [25] октября у православных;
 11 ноября у католиков и некоторых православных церквей.
  — канадский художественный фильм режиссёра Алана Гибсона ().

См. также 
  — в средневековой Кастилии прямой налог.